Cara ima više značenja:
 Cara (Mantova)
 Cara (Trevizo)